Кобленц може бити:

 Кобленц, град на ушћу реке Мозел у Рајну.
 Кобленц (Мекленбург-Западна Померанија), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Икер-Рандов.